Jazzland Records (1997), een Noors jazzlabel
een sublabel van Riverside Records, een Amerikaanse platenmaatschappij
Six Flags New Orleans, een Amerikaans pretpark dat eerder Jazzland heette